Войты́ла () — польская фамилия. Известные носители: